Lade steht für:

 Schublade, ein ausziehbares Bauteil an Möbeln
 Windlade, ein kastenförmiges Bauteil an Orgeln und am Harmonium
 Kinnlade, der Unterkiefer
 Lade (Pferd), der zahnfreie Rand im Unterkiefer
 Kaulade, ein Teil der mundnahen Gliedmaßen bei Insekten und Krebsen
 heilige Lade, den Toraschrein, in dem die Torarollen in der Synagoge aufbewahrt werden
 Bundeslade, mythischer Kulturgegenstand; Kiste oder Truhe, in der die Gesetzestafeln mit den Zehn Geboten aufbewahrt wurde

Lade ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Lade (Norwegen), ein Ort in Norwegen
 Lade (Türkei), antike Insel vor Milet
 Lade (Mondkrater), ein nach Heinrich Eduard von Lade benannter Mondkrater

Lade oder Ladé ist der Familienname folgender Personen:
 Arno Lade (1892–1944), deutscher Arbeiterfunktionär und Widerstandskämpfer
 Bernd Michael Lade (* 1964), deutscher Schauspieler und Filmregisseur
 Connor Lade (* 1989), US-amerikanischer Fußballspieler
 Heinrich Eduard von Lade (1817–1904), deutscher Bankier, Pomologe und Amateurastronom
 Jonathan Lade (* 1999), deutscher Schauspieler
 Karl Ladé (1909–1945), deutsch-französischer Widerstandskämpfer
 Kurt Lade (1905–1973), deutscher Grafiker 
 Kurt Alwin Lade (1843–1922), deutscher Kommunalpolitiker, Oberbürgermeister von Gera

LADE steht als Abkürzung für:
 Líneas Aéreas del Estado, argentinische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 Laade
 Lad
 Laden
 Lahde

Abkürzung